Greece (englische Bezeichnung für Griechenland) bezeichnet:

 Greece (Town), eine Town im US-Bundesstaat New York
 Greece (CDP), ein Vorort von Rochester, in Greece (Town) im Monroe County, im US-Bundesstaat New York
 Greece (Lied), Lied von George Harrison

Siehe auch:

 
 Griechenland (Begriffsklärung)
 Hellas